Nvidia Tegra

Ou ainda:
Teegra - uma personagem da animação "Fogo e Gelo"
Castro de Santa Trega
Monte de Santa Trega

Desambiguação